de cele  mai multe  ori apare din cauza influentei sociale este des intâlitã la  adolescenti ca   urmare a mobingului   de oare ce ei îsi pierd adevãratã indentitate  si intervina tulburarea de personalitate ' nu mai au interese comune cu ceilalti .

Vezi și 
 Listă de tulburări psihice
 Comportament autodistructiv
 Comportament delincvent
 Tulburare de conduită
 Tulburarea de personalitate Haltlose

Legături externe 

Tulburări de personalitate
Comportament uman
Diagnostic psihiatric
Criminologie
Psihologia anormalului
Psihopatie